Sanmiguelero es un gentilicio que puede hacer referencia a:

 San Miguel de Abona, localidad española en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 San Miguel de Salinas, localidad española en la provincia de Alicante.
 San Miguel del Robledo, localidad española en la provincia de Salamanca.